Cardeña puede hacer referencia a:

 Cardeña (Córdoba), municipio español.
 Un nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
 Un nombre común de la planta Rumex conglomeratus.
 Un nombre común de la planta Sonchus asper.
 Un nombre común de la planta Taraxacum officinale.